Креме́нь (праслав. *kremy, род. п. kremene; ст. слав. кремы, род. п. кремене) — минеральное образование, является разновидностью кварца, состоит из кристаллического и аморфного кремнезёма (SiO) в осадочных горных породах. Часто окрашен оксидами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними.

Физико-химические свойства 
Твёрдость минерала по Моосу — 7. Кремень царапает стекло. Плотность — .

Применение

В древности 
Древним человеком кремень использовался для изготовления оружия и бытовых предметов (наконечники стрел, кремнёвые ножи ). Осколки кремня́ могли использоваться для высекания огня при ударе кремня о другой кремень или пирит.

В средние века кремень широко использовался в огнивах — приспособлениях для получения огня путём высекания искр на трут при ударе кремня о железо или пирит. Позже использовался в оружейном деле в колесцовых и ударных кремнёвых замках огнестрельного оружия.

В настоящее время 
В настоящее время применяется как сравнительно недорогой, но иногда, в случае оригинальности рисунка, довольно ценимый поделочный камень для инкрустаций и крупных вставок, а также как коллекционный материал и как составная часть художественных изделий (в полированных срезах).

Существует разновидность чёрный кремень, имеющий такую окраску из-за присутствия незначительной примеси органического вещества. Известно устойчивое народное поверье, что такой кремень обладает особыми свойствами воздействия на воду: небольшой кусок чёрного кремня, положенный в воду, через несколько часов якобы изменяет её структуру и делает её стерильной, отчего вода долго не портится и не зацветает. Однако научного подтверждения этому нет.

О словоупотреблении 
В русском языке изделия из кремня́ (минерала) называются «кремнёвыми» (например, кремнёвые наконечники копий, ружья с кремнёвым воспламенением заряда ), в отличие от электронных приборов из кристаллов чистого кре́мния (химического элемента), называемых «кре́мниевыми». Из-за сходного звучания этих слов часто возникает терминологическая путаница.

В переносном смысле креме́нь — символ твёрдости, стойкости характера («Не человек — креме́нь!»).

См. также 

 С древних времён минерал широко применялся в огнивах — приспособлениях для добывания огня. В связи с этим один из элементов огнива стал называться кремень, хотя сегодня вместо минерала используют закалённую сталь.

Примечания

Ссылки 

 Описание и генезис, Строение и происхождение, Кремнезём — на mindraw.web.ru

Диагенез
Горные породы
Разновидности кварца
Части огнестрельного оружия